Peyrouton est le patronyme de plusieurs personnalités :

 Gaston Peyrouton Laffon de Ladebat (1841-1885), officier de marine français ;
Abel Peyrouton (1841-1924), avocat et journaliste français, cousin du précédent ;
Marcel Peyrouton (1887-1983), haut fonctionnaire et homme politique français, fils du précédent.

Homonymie de patronyme